Kapolcs, település Veszprém megyében
 Kapolcs, magyar keresztnév
 Kapolcs, kun vezér